David Littman (1933-2012), écrivain britannique, militant des Droits de l'Homme.
 Bat Ye'or - nom de plume de Gisèle Littman-Orebi, essayiste britannique, épouse de David Littman.
 Janice (personnage de Friends) ou Janice Littman Guralnik née Hosenstein, personnage secondaire de la série Friends, interprétée par Maggie Wheeler.